Димит има више значења:
 Округ Димит (Тексас)
 Димит (Тексас)